SPS est un sigle ou un code qui peut signifier :

Science et technologie
 Super Proton Synchrotron, en français Super synchrotron à protons, le synchrotron à protons installé au CERN ;
 Sanitaire et phytosanitaire, pour les accords types de l'OMC ;
 Spark plasma sintering, en français « frittage flash » ;
 Sécurité et protection de la santé, utilisé par exemple pour un poste de coordinateur SPS dans le cadre d'un chantier de bâtiment ou de génie civil (cf. Coordonnateur SPS) ;
 Solar Power Sources, en français satellite de puissance solaire ou centrale solaire orbitale, une technologie en développement qui doit permettre de produire de l'énergie électrique sur terre à partir de l'énergie solaire récupérée à l'aide de satellites ;
 En allemand, le sigle « SPS » désigne de l'automate programmable (speicherprogrammierbare Steuerung), au même titre que PLC ou CPU dans d'autres langues ;
 Société de philosophie des sciences, hébergée par l'École normale supérieure ;
 Science et pseudo-sciences, la revue de l'Association française pour l'information scientifique ;
 SharePoint Portal Server ou SharePoint, une série de logiciels pour applications web et portails développée par Microsoft ;
 Software Product Specifications, en français Spécifications du produit logiciel, document qui spécifie la façon de générer un logiciel ;
 Sodium polyanethol sulfonate.

Politique
 Socijalistička partija Srbije (Социјалистичка партија Србије), parti socialiste serbe ;
 Sozialdemokratische Partei der Schweiz, parti socialiste suisse ;
 Soiouz Pravykh Sil, Union des forces de droite, ancien parti politique russe.

Économie
Snecma Propulsion Solide, société du groupe Safran.

Aéronautique
L' de Wichita Falls, au Texas, dans la codification IATA.

Divers
 Société parisienne de sonorisation, un studio de doublage aujourd'hui disparu. 
 Structured Problem Solving, en français, Méthodes de Résolution de Problèmes est une méthodologie destinée à mettre en œuvre des solutions à un problème.
Code